Triumph (band), een hardrockband
Triumph (film), een film uit 1924
Triumph (Guyana), een dorp in Guyana
Triumph (motorfiets), een motorfietsmerk
Triumph (pop) - 'The Insult Comic Dog', het alter ego van komiek Robert Smigel
Triumph International, een lingeriefabrikant
Triumph Motor Company, een Brits automerk
Triumph Studios, een Nederlandse ontwikkelaar van computerspellen